Дискографія «The Verve», альтернативної рок-групи з Вігана, включає 4 студійні альбоми, 14 синглів, 2 збірки і 3 міні-альбому. Група тричі збиралася і розпадалася, останній розпад відбувся в 2009 році.

Студійні альбоми

Збірки та міні-альбоми (EP)

Miscellaneous 
 Voyager 1 (1993)
 Five by Five (Urban Hymns Promo) (June 1997)
 The Video 96-98 (VHS - 1999)

Сингли 

 1 - A US version was released in 1994, failing to chart.
 2 - Sonnet was released as a limited 12" and the official chart refused to recognize it as a single because of the extra content (the preceding three singles from the album, all re-released the same day, fitted into a cardboard mailer). However, sales of an imported format made it chart at number 74.
 3 - In 1998 the song "The Rolling People" was released in the US on CD as a promo single (the fifth from Urban Hymns).

Джерела 
 Дискографія The Verve  у базі даних порталу Discogs.com

Примітки 

The Verve
Verve